Die Ewige Tabelle der olympischen Fußballturniere der Männer listet nach Ländern sortiert die Ergebnisse aller Spiele bei den bisherigen olympischen Fußballturnieren der Männer auf. Es wird die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden zählen als Unentschieden und im Elfmeterschießen geschossene Tore werden nicht berücksichtigt. Stand der Tabelle ist nach dem Finale der Olympischen Spiele 2016. Fett markiert sind die Länder, die auch 2016 teilnahmen. Fidschi war 2016 einziger Neuling. Die FIFA fasst die Ergebnisse von A-Nationalmannschaften, Amateurmannschaften und Olympiaauswahlen mit speziellen Regelungen zusammen.

Anmerkungen:

Weblinks 
 Men’s Olympic Football Tournament - Statistical Kit - Statistics, Facts & Figures 1996 - 2012

Ewige Tabelle
Ewige Tabelle (Fußball)